Název Křečovice má více sídel:
 Křečovice, obec v okrese Benešov
 Křečovice (Onomyšl), část obce Onomyšl v okrese Kutná Hora
 Křečovice (okres Semily), vesnice v okrese Semily
 Křečovice 1.díl, díl vesnice Křečovice, část obce Žernov v okrese Semily
 Křečovice 2.díl, díl vesnice Křečovice, část obce Rovensko pod Troskami v okrese Semily
 Křečovice, fiktivní pražská čtvrť, v níž se odehrává děj seriálu Ulice

Podobné názvy 
 Křečov (rozcestník)

Externí odkazy